Destouches ist der Familienname folgender Personen:

 André Cardinal Destouches († 1749), französischer Komponist des Spätbarock
 Ernst von Destouches (1843–1916), Münchener Stadtarchivar
 Franz Seraph Destouches (1772–1844), deutscher Komponist
 Jean-Louis Destouches (1909–1980), französischer Physiker und Philosoph
 Johanna von Destouches (1869–1956), deutsche Malerin
 Joseph Anton von Destouches (1767–1832), deutscher Dramatiker und Beamter
 Louis Camus Destouches (1668–1726), französischer Artillerieoffizier
 Louis-Ferdinand Destouches (1894–1961), Geburtsname von Louis-Ferdinand Céline, französischer Schriftsteller
 Paul-Émile Destouches (1794–1874), französischer Maler
 Philippe Néricault Destouches (1680–1754), französischer Dichter
 Ulrich von Destouches (1802–1863), deutscher Journalist und Bibliothekar

Siehe auch:
 Les Touches